Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1967 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. John Newcombe je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  John Newcombe (prvak)
  Roy Emerson (četrtfinale)
 - 
  Nikola Pilić (tretji krog)
  Cliff Drysdale (drugi krog)
  Roger Taylor (drugi krog)
  Clark Graebner (finale)
  Charlie Pasarell (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1967